Чемпиона́т дублёров LMT Вы́сшей ли́ги Ла́твии по футбо́лу 2007 го́да () — был 7-м розыгрышем чемпионата дублёров Высшей лиги Латвии по футболу, который проходил с 15 апреля по 5 ноября 2007 года.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Первая половина сезона

Вторая половина сезона

Пояснения к таблицам

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2007
 Первая лига Латвии по футболу 2007
 Вторая лига Латвии по футболу 2007
 Кубок Латвии по футболу 2007

Ссылки 
 Результаты сезона на сайте Латвийской футбольной федерации

2007
Футбол в Латвии в 2007 году